Ottawa puede hacer referencia a varias cosas, la mayoría llamadas así por la tribu Ottawa.

Lugares 
Canadá:
 Ottawa, Ontario, la capital de Canadá.
 Río Ottawa.
 Universidad de Ottawa.

Estados Unidos:
 Ottawa (Illinois)
 Ottawa (Kansas)
 Ottawa (Ohio)
 Ottawa (Pensilvania)
 Ottawa (Virginia Occidental)
 Ottawa (Wisconsin)
 Condado de Ottawa (Kansas)
 Condado de Ottawa (Míchigan)
 Condado de Ottawa (Ohio)
 Condado de Ottawa (Oklahoma)
 Municipio de Ottawa (condado de Le Sueur, Minnesota)
 Municipio de Ottawa (condado de LaSalle, Illinois)
 Municipio de Ottawa (condado de Franklin, Kansas)
 Municipio de Ottawa (condado de Ottawa, Kansas)
 Municipio de Ottawa (condado de Putnam, Ohio)
 Ottawa Hills (Ohio)
 Ottawa Lake (Míchigan)
 Bosque Nacional Ottawa, Míchigan.
 Universidad de Ottawa, Ottawa, Kansas.

Japón:
 Otawa (Nagasaki), Japón.

Sudáfrica:
 Ottawa (KwaZulu-Natal)

Otros usos 
 Convención de Ottawa, llamada también "Tratado de Ottawa".
 Ottawa (tribu)
 SS Ottawa, un barco de vapor.

Otros 
 Ottawan, un grupo de música.